bonte viltbij
 gewone viltbij
 heideviltbij
 schorviltbij
 waddenviltbij